Tamara kan syfta på:
 Tamara – en variant av det hebreiska namnet Tamar

Bosnien och Hercegovina 

 Tamara (bergstopp), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Colombia 

 Támara (kommun), Casanare, 
 Tamara (ort), Casanare,

Honduras 

 Támara (ort), Departamento de Francisco Morazán,